Bajío oder El Bajío steht für:

 Bajío (Region), Region in Mexiko
 El Bajío (Restaurant), Restaurantgruppe in Mexiko-Stadt

Orte in Mexiko:
 Bajío de San José in Jalisco
 El Bajío (Aguascalientes)
 El Bajío (Jalisco)
 El Bajío (Oaxaca)
 El Bajío (Tabasco)
 El Bajío (Veracruz)

Siehe auch:
 Flughafen Del Bajío in Silao, Guanajuato, Mexiko